

Algemeen
 Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis te Amsterdam
 Atria (imprint), imprint van de Amerikaanse uitgeverij Simon & Schuster
 Atria Software, ontwikkelaar van IBM Rational ClearCase voor beheer van software

Biologie
 Atria kozhowi, platworm
 Verrallina atria en Denopelopia atria, muggen

Geografie en kosmologie
 Atria of Adria, Etruskische stad in regio Veneto (Noord-Italië)
 Atria of Atri, stad uit de Oudheid in regio Abruzzo (Midden-Italië)
 Atria (ster)

Meervoud in het Latijn
 Atrium (bouwkunde)
 Atrium (hart)